Член (також челенок, челенко):

 Член — частина тіла людини або тварини (переважно про кінцівку, наприклад: руку, ногу, палець, статевий член тощо).
 Член — одна із складових частин якого-небудь цілого.
 Член — особа, яка входить до складу певної групи людей, до якої-небудь організації, товариства, об'єднання та ін..
 Член у комбінаторній хімії:
 певна сполука, яка включена в бібліотеку;
 неохарактеризований продукт бібліотечного синтезу.

Примітки